Lelkowate (Caprimulgidae) – rodzina ptaków z rzędu lelkowych (Caprimulgiformes).

Występowanie 
Lelkowate obejmują gatunki zamieszkujące różne środowiska leśne, polany, otwarte przestrzenie stepów i pustyń. Występują w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie, Azji, Afryce, Australii i Oceanii.

Cechy charakterystyczne 
Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:
 długość ciała do 40 cm
 krótki dziób, który mogą szeroko otwierać
 dziób otoczony szczeciniastami piórami czuciowymi
 krótkie nogi
 ubarwienie maskujące (szaro-czarno-brązowe upierzenie)
 są aktywne w nocy
 polują na duże owady
 posiadają zdolność hibernacji
 nie budują gniazd, jaja składają bezpośrednio na ziemi.

Podział systematyczny 
Do rodziny należą następujące podrodziny:
 Eurostopodinae – rogatniki
 Caprimulginae – lelki

Kladogram 
Uproszczony kladogram rodziny Caprimulgidae:

Przypisy